Leugny puede referirse a: 

 Leugny, comuna francesa situada en Vienne.
 Leugny, comuna francesa situada en Yonne.